Telaquana steht für:

 Telaquana Lake, einen See in Alaska
 Telaquana Mountain, einen Berg in Alaska
 Telaquana Pass, einen Gebirgspass in Alaska
 Telaquana River, einen Fluss in Alaska